Soldato – persona che si è arruolata nelle forze armate di un paese sovrano
Soldato – grado militare
Soldato – "uomo d'onore" della mafia
Soldato – personaggio dei Pinguini di Madagascar
Classe Soldato – classe di cacciatorpediniere della Regia Marina

Pagine correlate
Soldati (disambigua)